Garbayuela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Garbayuela (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Garbayuela (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar